John Haldane puede hacer referencia a:

 John Scott Haldane (1860-1936), fisiólogo y filósofo británico.
 John Burdon Sanderson Haldane (1892–1964), biólogo británico.
 John Joseph Haldane (1954), filósofo británico.